Ewhurst (East Sussex), een plaats in het Engelse East Sussex
 Ewhurst (Hampshire), een plaats in het Engelse Hampshire
 Ewhurst (Suffolk), een plaats in het Engelse Surrey
 Ewhurst (Surrey), een plaats in het Engelse Surrey